

Войковська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край

Войковська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Войковська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Первомайський район